Die Division 1 1969/70 war die 32. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum vierten Mal in Folge die AS Saint-Étienne, die damit ihren sechsten Titel seit 1957 gewann.

Erster Spieltag war der 5. August 1969, letzter Spieltag der 23. Juni 1970. Eine „Winterpause“ gab es zwischen 22. Dezember und 24. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 16. Platz abgeschlossen hatten, dazu ein direkter Aufsteiger aus der zweiten Division sowie der Gewinner der Relegation, in der sich ebenfalls ein Zweitligist durchgesetzt hatte. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 zwei Klubs aus der nördlichen Grenzregion (US Valenciennes-Anzin, CS Sedan),
 einer aus der Île-de-France (Red Star FC),
 drei aus dem Nordosten (FC Sochaux, Racing Strasbourg, FC Metz),
 vier aus dem Nordwesten (FC Rouen, Stade Rennes UC, Aufsteiger SCO Angers, FC Nantes),
 zwei aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux, Relegationssieger AS Angoulême),
 vier aus dem Südosten (Titelverteidiger AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Olympique Nîmes, Olympique Marseille),
 zwei aus Korsika (AC Ajaccio, SEC Bastia).

Saisonverlauf 
Mit Beginn dieser Saison trat eine wesentliche Neuregelung in Kraft: Spielerverträge wurden ab dem 1. Juli 1969 nicht mehr „auf (nahezu) Lebenszeit“, sondern nur noch befristet (contrat à temps, anfangs für mindestens vier Jahre) abgeschlossen. Für diesen Erfolg hatte die Spielergewerkschaft UNFP bzw. deren frühe Protagonisten mehr als ein Jahrzehnt lang gekämpft.

Für Rethacker lässt „der Meisterschaftsverlauf sich an einem einzigen Spiel veranschaulichen“, nämlich dem Match zwischen Marseille und Saint-Étienne am 27. August 1969. In einem überfüllten Stade Vélodrome mit Zuschauern, die bis an die Seitenlinie vorgerückt waren, lagen die Gäste zur Halbzeit mit 0:2 zurück, hatten das Spiel aber – gestärkt durch das Selbstbewusstsein, das auch aus einem 8:2 über Rennes in der Vorwoche erwachsen war – in der Schlussviertelstunde gedreht. Als der Schiedsrichter kurz vor dem Abpfiff einen Treffer Marseilles nicht anerkannte und ein Teil des Publikums auf den Rasen stürmte, brach der Referee die Begegnung ab; sie wurde vom Verband FFF anschließend mit dem Ergebnis zu diesem Zeitpunkt (2:3) gewertet, und wenige Tage später erteilten die Verts – als „Grüne“ werden die Spieler der ASSE bis heute bezeichnet – auch dem Lokalrivalen Lyon, der nach dem 2. Spieltag sogar Tabellenführer gewesen war, auf dessen Geläuf eine deftige Lektion (7:1). Nach der Hinrunde besaß Saint-Étienne neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten, Bordeaux, und hatte noch kein Spiel verloren. Dass sie sich in der Rückserie noch drei Niederlagen, davon zwei zuhause, leisteten, verhinderte nicht, dass es am Ende sogar elf Punkte vor Vizemeister Marseille waren. Die Verts hatten zudem auch den Pokal gewonnen, damit ihren zweiten Doublé nach 1968, und sich für den Europapokal der Landesmeister 1970/71 qualifiziert.

Darüber hinaus prägten zwei starke Aufsteiger, Angoulême als Vierter und Angers als Siebter, das Bild dieser Saison; ein noch stärkeres Echo rief allerdings das hervor, was sich nach dem 34. Spieltag ereignete. In den Barrages um Aufstieg bzw. Klassenverbleib hatten sich Bastia und die AS Nancy gegen Ajaccio und Olympique Avignon sportlich durchgesetzt, während Zweitligameister OGC Nizza sich direkt qualifiziert hatte; dann trat der FC Rouen aus finanziellen Gründen den Rückzug aus dem professionellen Betrieb an. In der Sommerpause beschloss der Verband daraufhin kurzfristig die Ligaaufstockung auf 20 Teilnehmer, wodurch auch Ajaccio und Schlusslicht Valenciennes weiterhin der Division 1 angehören durften – nicht jedoch Avignon. An dessen Statt bescherte die zuständige FFF-Untergliederung dem Zweitliga-Vierten Stade Reims den Aufstieg, zur allgemeinen Überraschung, aber angesichts dessen großer Vergangenheit durchaus auch zur Freude der Öffentlichkeit: eine große Tageszeitung bezeichnete Stades Rückkehr in die erste Division damals als „Rückgabe des schönsten Ausstellungsstückes an das Museum des französischen Fußballs“.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Die beiden Vereine der Division 1 trugen je zwei Relegationsspiele gegen die Zweitdivisionäre aus. Begegnungen zwischen Mannschaften aus der gleichen Liga gab es nicht. Durch die Aufstockung auf 20 Vereine für die folgende Spielzeit qualifizierten sich die drei besten Teams für die Division 1.

Die Meistermannschaft AS Saint-Étienne 

Dazu kamen zwei Eigentore.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1969/70
 Coupe de France 1969/70

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1969/70
Fußballsaison 1969/70